Zündel ist der Familienname folgender Personen:

 Ambros Zündel (1846–1905), österreichischer Lehrer
 Ernst Zündel (1939–2017), deutscher Holocaustleugner
 Friedrich Zündel (1827–1891), Schweizer evangelischer Theologe
 Thomas Zündel (* 1987), österreichischer Fußballspieler

Fiktive Person:
 Konrad Zündel, Titelfigur im Roman Zündels Abgang von Markus Werner

Siehe auch:
 Zundel